Die Prague Open (Challenger) 2020 waren ein Tennisturnier der Damen in Prag. Das Sandplatzturnier der Kategorie Challenger war Teil der WTA Challenger Series 2020 und fand vom 29. August bis 6. September 2020 mit 128 Teilnehmerinnen im Einzel und 32 Paaren im Doppel statt.

Das Turnier galt als Ersatz für die pandemiebedingt ausgefallene Qualifikation zu den US Open 2020 in New York City. Die Finanzierung mit 3,125 Millionen US-Dollar wurde durch die United States Tennis Association sichergestellt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

WTA Challenger Series 2020
Tennisturnier in Prag